Mykenisch kann abkürzend für folgende Begriffe verwendet werden:

 Mykenische Kultur, festlandsgriechische Kultur von ca. 1680 bis ins 11. Jahrhundert v. Chr.
 Mykenische Sprache, eine alte Form des Griechischen